ISO 8859-5 — 8-битная кодовая страница из семейства кодовых страниц стандарта ISO-8859 для представления кириллицы.

ISO 8859-5 была создана в 1988 году на базе «основной кодировки» (все русские буквы сохранили своё расположение, за исключением заглавной Ё). Российской адаптацией стандарта является ГОСТ Р 34.303-92, в котором кодировка названа КОИ-8 В1, однако в ней не установлены буквы нерусских алфавитов и коды управляющих символов.

Имеются буквы многих языков, использующих кириллицу, однако в целом ISO 8859-5 — не очень удобная кодировка, поскольку в ней отсутствуют многие нужные символы, такие как тире (—), кавычки-ёлочки («»), градус (°) и др. Нет также буквы Ґ, используемой в украинской письменности.

Порядок символов этой кодовой страницы использовался при размещении букв кириллицы в наборе символов Unicode (со сдвигом вверх на 864 позиции).

Номер кодовой страницы Windows для ISO-8859-5 — 28595 (кодовая страница Windows-28595).

Применение 
ISO 8859-5 широко применяется в Сербии и иногда в Болгарии на юниксоподобных системах. В России эта кодировка почти не употребляется (взамен на юниксоподобных системах широкое применение нашла КОИ-8); тем не менее на некоторых иностранных системах для русского языка по умолчанию ставится ISO 8859-5.

На данный момент использование этой кодировки часто применяется при интеграции ERP-систем. Также данная кодировка используется по умолчанию EDI-провайдерами России при передаче кириллических символов.

Кодировка ISO 8859-5 
Нижняя часть таблицы кодировки полностью соответствует кодировке ASCII. Числа под буквами — шестнадцатеричный код буквы в Юникоде.

Примечания

Ссылки 
 Официальная таблица кодировки на сайте www.unicode.org

5
Кодировки кириллицы